

Patronymes
 Albrecht Rosengarten (1810-1893), architecte allemand

Noms de lieux)
Rosengarten (roseraie en français) peut faire référence à deux communes d'Allemagne :
 Rosengarten, une commune de Bade-Wurtemberg dans l'arrondissement de Schwäbisch Hall ;
 Rosengarten, une commune de Basse-Saxe dans l'arrondissement de Harburg.

Autres
 Brasserie Rosengarten est une brasserie à Einsiedeln en Suisse